Тарквинии (город) — этрусский город
 Тарквинии (род) — род, из которого происходят два римских царя:
 Тарквиний Приск
 Тарквиний Гордый